

Дани сећања 

130-е п. н. е.